Obhájcem titulu byl první nasazený americko-kazašský pár Vania Kingová a Jaroslava Švedovová, který vypadl ve druhém kole s německo-australskou dvojicí Sabine Lisická a Samantha Stosurová. Ta se probojovala do finále, v němž podlehla druhému nasazenému česko-slovinskému páru Květa Peschkeová a Katarina Srebotniková. Obě vítězky se v následné pondělní klasifikaci deblového žebříčku WTA poprvé posunuly na pozici prvních hráček světa.

První a druhá hráčka aktuálního světového žebříčku WTA ve čtyřhře – Flavia Pennettaová a Gisela Dulková, které na okruhu tvořily stabilní deblovou dvojici, do turnaje nezasáhly pro zranění levé nohy Dulkové. Pennettaová tak měla za partnerku krajanku Francescu Schiavoneovou.

Nasazení párů 
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (2. kolo)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (vítězky)
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (čtvrtfinále)
  Sania Mirzaová /  Jelena Vesninová (semifinále)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Meghann Shaughnessyová (2. kolo)
  Naděžda Petrovová /  Anastasia Rodionovová (čtvrtfinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (1. kolo)
  Pcheng Šuaj /  Čeng Ťie (čtvrtfinále)
  Julia Görgesová /  Maria Kirilenková (1. kolo)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (3. kolo)
  María José Martínezová Sánchezová /  Anabel Medinaová Garriguesová (2. kolo)
  Čan Jung-žan /  Monica Niculescuová (2. kolo)
  Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańská (3. kolo)
  Cara Blacková /  Šachar Pe'erová (3. kolo)
  Čuang Ťia-žung /  Sie Su-wej (1. kolo)
  Olga Govorcovová /  Alla Kudrjavcevová ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference

Externí odkazy 
 
Wimbledon 2011